

Biografia 
Era figlia del duca Giovanni Giorgio I di Sassonia-Eisenach e di Giovannetta di Sayn-Wittgenstein.

Il 4 novembre 1681 a Eisenach sposò il margravio Giovanni Federico di Brandeburgo-Ansbach, divenendone la seconda moglie. Il matrimonio durò cinque anni e finì con la morte di Giovanni Federico avvenuta il 22 marzo 1686.

Eleonora riuscì a dare al marito tre figli:
 Guglielmina Carolina (Ansbach, 1º marzo 1683-Londra, 20 novembre 1737);
 Federico Augusto (Ansbach, 3 gennaio 1685-Ansbach, 30 gennaio 1685);
 Guglielmo Federico (Ansbach, 8 gennaio 1686-Reichenbach, 7 gennaio 1723).

Rimasta vedova, visse in povertà con i figli a Crailsheim.

Sposò in seconde nozze il 17 aprile 1692 a Lipsia il Principe elettore di Sassonia Giovanni Giorgio IV a cui non diede figli. Giovanni Giorgio viveva a corte con l'amante Maddalena Sibilla di Neidschutz e relegò la moglie a Hofe. Per disfarsene arrivò anche ad accoltellare Eleonora che venne salvata dal pronto intervento del cognato Federico Augusto.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Heinrich Theodor Flathe: Johann Georg IV.. In: Allgemeine Deutsche Biographie  (ADB). Band 14. Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 384–386. (dort Eleonore von Sachsen-Eisenach ebenfalls biographiert)
 M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. ISBN 3-406-39451-5

Voci correlate 
 Sassonia

Altri progetti 

Eleonora Erdmuthe di Sassonia-Eisenach
Eleonora Erdmuthe